Das SEC Men’s Tennis Tournament 2007 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Baton Rouge, Louisiana. Als Siegerin ging die University of Georgia aus Athens hervor.

Turnierplan

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2007
College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2007
Tennisturnier in Baton Rouge